Cette page recense les différentes significations (mots, codes, sigles, acronymes, abréviations, etc.) formés avec la combinaison de lettres ISNA.

 Iranian Students' News Agency, une agence d'information iranienne. article anglais
 Intersex Society of North America, une organisation américaine de défense des personnes intersexuées. article anglais
 Islamic Society of North America, une organisation musulmane américaine. article anglais

Code